Die Verfolgung ist ein Motiv im Schach, bei dem eine Figur andauernden Angriffen einer gegnerischen Figur ausgesetzt ist und vor diesen nicht richtig fliehen kann. Dieses Motiv kommt im Endspiel, aber manchmal auch im Mittelspiel vor. Eine spezielle Form der Verfolgung ist Dauerschach, zum Beispiel im Damenendspiel. In den folgenden Beispielen ist der König die verfolgende Figur, es kann aber auch jede andere Figur als Verfolger fungieren.

Beispiele 

Die weißen Figuren dominieren den anscheinend frei beweglichen schwarzen Turm. Er kann der Verfolgung nicht entkommen.
Lösung:
1. Kb5–b6 Ta7–a8
2. f6–f7 Kh8–g7
3. Kb6–b7 Ta8–d8 (oder 3. … Ta5 4. Kb6 Td5 5. Kc6 Td8 6. Kc7 Ta8 7. Kb7 Remis)
4. Kb7–c7 Td8–d5
5. Kc7–c6 Td5–a5
6. Kc6–b6 Ta7–a8
7. Kb6–b7 und Remis, da der Turm sich der ständigen Bedrohung nicht entziehen kann.

Hier wird der schwarze Läufer so lange verfolgt, bis er keine Fluchtfelder mehr hat und erobert wird. Auch die Motive der Domination und des Abzugschach sind hier zu sehen bzw. spielen eine Rolle.
Lösung:
1. Ka7–b8! Lc8–d7
2. Kb8–c7 Ld7–e8
3. Kc7–d8 Le8–f7
4. Kd8–e7 Lf7–g8
5. Ke7–f8 Lg8–h7
6. Kf8–g7 und Gewinn
Der schwarze Läufer ist nun am Rand gefangen, und wird erobert.

Schachmotiv